Вильяфранка-дель-Сид (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Маэстрасго. Занимает площадь 93,8 км². Население — 2540 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 
 
 
 Página de la Comisión de Fiestas de Vilafranca 2007
 

Муниципалитеты Кастельона